Fruta del diablo puede designar a:
 La Morinda citrifolia también llamado noni, aal, fruta del diablo o mora de la India;
 La Fruta del Diablo que confiere poderes al ingerirse en el manga One Piece y medios relacionados.